Maciej Kuczyński (1929–2019) – polski architekt oraz pisarz 
 Maciej Kuczyński (ur. 1966) – polski dziennikarz oraz autor pozycji z dziedziny obronności oraz historii